Casa del Delme (l'Arboç), a l'Arboç (Baix Penedès)
 El Delme, a Catí (Alt Maestrat)
 Casa del Delme (Fortià), A Fortià (Alt Empordà)
 Casa del Delme, Sueca, a Sueca (Ribera Baixa)
 Casa del Delme (Xirivella), a Xirivella (Horta Oest)
 Casa del Delme (Ventalló), a Ventalló (Alt Empordà)